Gaeta (stad), stad in de Italiaanse regio Lazio.
 Gaeta (geslacht), geslacht van halfvleugeligen.